Триггер ( в значении существительного «собачка, защёлка, спусковой крючок — в общем смысле, приводящий нечто в действие элемент»; в значении глагола «приводить в действие»):
 в русском языке бывает непосредственно, а исполнение которой обусловлено действием по модификации данных, см. триггер (базы данных);
 в психологии — событие, вызывающее у человека внезапное переживание психологической травмы, в настоящее время применяется в более общем значении, сигнала, автоматически вызывающего некоторую сформировавшуюся ранее психологическую и поведенческую реакцию, см. триггер (психология);
 в массаже и мануальной терапии — триггерная точка — фокус гиперраздражимости ткани, болезненный при сдавливании.

Другое 
 «Триггер» — российский телесериал Дмитрия Тюрина.
 Триггер (1934—1965) — лошадь-«кинозвезда».
 Триггер – главный герой, в качестве самого игрока в видеоигре Ace Combat 7.

См. также 
 Триггер, Брюс — канадский археолог и историк.
 Studio Trigger.